Pierre de Laval

 Pierre de Laval, évêque de Rennes ;
 Pierre de Laval, archevêque de Reims.
 Pierre de Laval-Montmorency

Maison de Laval